Krampf steht für:
 eine ungewollte starke Muskelanspannung, siehe Krampf
 einen Krampfanfall, der zumeist durch eine Störung im Gehirn verursacht wird

Krampf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Krampf (1863–1910), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Franz Krampf (1875–1945), deutscher Architekt
 Friedrich Krampf (1887–1943), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Günther Krampf (1899–1950), österreichischer Kameramann
 Heinrich Krampf (1888–1963), deutscher General

Siehe auch:
 Krampfer